Die Wismilak International 2004 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Bali. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 12. bis 19. September 2004 statt.

Im Einzel gewann Swetlana Kusnezowa gegen Marlene Weingärtner mit 6:1 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Anastassija Myskina / Ai Sugiyama mit 6:3 und 7:5 gegen Swetlana Kusnezowa / Arantxa Sánchez Vicario.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Wismilak International 2004 fand vom 12. bis 13. September 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Nusa Dua